

Cinema 
Man on the Moon  – film del 1999 diretto da Miloš Forman

Musica 
Man on the Moon  –  singolo degli R.E.M. del 1992
Man on the Moon  – album degli R.E.M. del 1999, colonna sonora del film omonimo
Man on the Moon: The End of Day  – album di Kid Cudi del 2009
Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager  –  album di Kid Cudi del 2010